

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Rzeszotary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Miłkowice 
 Rzeszotary – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Świątniki Górne

Zobacz też 
 Rzeszotary-Chwały
 Rzeszotary-Gortaty
 Rzeszotary-Pszczele
 Rzeszotary-Stara Wieś
 Rzeszotary-Zawady